La première bataille de Xaquijahuana vit la défaite des Chancas en 1438 par les troupes incas commandées par le futur Pachacutec, lors de leur tentative d'invasion du Cuzco. 

Longtemps après, on pouvait encore y voir les "tombes" que les Incas avaient édifiées pour les Chancas morts au combat. Elles servaient d'avertissement. Les vaincus avaient été écorchés, leurs peaux bourrées de cendre et de paille; des centaines de positions différentes avaient été données à ces formes humaines : certaines avaient eu la peau de l'estomac étirée comme un tambour, les autres semblaient jouer de la flûte. Ces macabres trophées restèrent en place jusqu'après la Conquête espagnole.

Sources

Bataille impliquant le Pérou
Bataille de 1438